

Cinema 
 Getting Even – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Goodfellow Film Manufacturing Company
 Getting Even – cortometraggio del 1909 di David W. Griffith
 Getting Even – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Getting Even – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 Getting Even – film del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Getting Even – film del 1913 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
 Getting Even – film del 1914 prodotto dalla A.R. Films
 Getting Even – film del 1914 di Arthur Hotaling 
 Getting Even – film del 1922 di Bud Fisher
 Getting Even – film del 1986 diretto da Dwight H. Little

Letteratura 
 Getting Even – libro di Woody Allen, pubblicato in Italia con i titoli Saperla lunga e Rivincite

Musica 
 Getting Even – album di Greg Ginn del 1993